Borras steht für:

Geografische Objekte
 Borras (Alta), ländliche Siedlung bei Alta (Norwegen) 
 Borras Park, Wahlbezirk im Wrexham County Borough in Wales 
 Borras (Wrexham), mesolithische Siedlung bei Wrexham in Wales 

Namensträger
 Alicia Borrás (* 1945), spanisches Model und Misswahlteilnehmerin 
 Joan Borrás Borrás (1926–1983), spanischer Maler 
 Laura Borràs i Castanyer (* 1970), katalanische Philologin und Politikerin
 Marion Borras (* 1997), französische Radsportlerin
 Meritxell Borràs i Solé (* 1964), katalanische Apothekerin und Politikerin 
 Nicolau Borràs Falcó (1530–1610), kastilischer Maler
 Omar Borrás (1929–2022), uruguayischer Fußballtrainer
 Raul Borrás (1933–1985), argentinischer Politiker 
 Tomás Borrás y Bermejo (1891–1976), spanischer Journalist, Romanautor und Dramatiker 
 Vicente Borrás i Abella (1867–1945), spanischer Maler und Hochschullehrer